Карабине́ры — первоначально род войск (конные солдаты, вооружённые карабинами), ныне обозначение полиции или жандармерии некоторых стран, таких как Италия (Карабинеры Италии), Молдавия, Боливия, Колумбия и Чили.

Другие значения:
 «Карабинеры» (1963) — антивоенный фильм Жана-Люка Годара.
 Карабинерос — испанское товарное название нескольких ценных промысловых видов креветок.